Mexikó
Rubin, település Veracruz államban

Egyéb
Rubin, a korund ásványfaj vörös színű változata, drágakő
Rubin, a drágakő nevéből alkotott női név
Rubin, az NDK-ban épített, Dunán üzemelő motoros személyhajó